Rating kan avse:
 Rating (ekonomi) – mått på kreditvärdighet
 Rating – begrepp för antalet TV-tittare per kanal eller per TV-program, se Tittarsiffror
 Elo-rating – inom schack, och många datorspel, för att ranka spelares relativa styrka

Se även:
 Ratingen – stad i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.